Humphreys County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Humphreys County, Mississippi
 Humphreys County, Tennessee